Парамитья — греческий топоним. Может означать:

  — горы.
 Парамитья — город.

Другое 
 «Парамифия» — Ватопедская икона Божией Матери.

См. также 
 Сказка
 Хохлатая парамития